Бає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Бає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен